Kudla může být: 

 lidový výraz pro nůž
 kudla rybička

příjmení osob
 Denis Kudla (1992) – americko-ukrajinský tenista
 Vladimír Kudla – český herec

jiný význam
 Kudla (Jižní Austrálie), část australského města Adelaide
 jihočeský nářeční výraz pro fenu - samici psa domácího

Odkazy

Reference 

Rozcestníky - příjmení